Miejscowości w USA:
 Snow Shoe – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Snow Shoe (ang. Snow Shoe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre